Joyero puede hacer referencia a:
 Joyero, profesional que se dedica a la joyería.
 Joyero, caja de pequeño tamaño para guardar joyas.